Антонін Паненка — колишній чехословацький футболіст
 Паненка — спосіб виконання футбольного пенальті

Паненка — село в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства